Friedrich Göcking ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Eberhard Siegmund Günther von Göcking (1738–1813), deutscher General der Kavallerie, siehe Friedrich von Goeckingk
 Friedrich Wilhelm Göcking (auch Fritz Göcking; 1871–??), deutscher Bildhauer